Субпрефектура Кампу-Лимпу () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, находится в восточной части города. Общая площадь 36,7 км². Численность населения — 590 602 жителя.

В составе субпрефектуры Кампу-Лимпу 3 округа:
 Кампу-Лимпу (Campo Limpo)
 Капан-Редонду (Capão Redondo)
 Вила-Андради (Vila Andrade)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Кампу-Лимпу